Garston bezeichnet:

in England
Garston (Hertfordshire)
Garston (Merseyside)

in Neuseeland
Garston (Neuseeland) in der Region Southland